Distretto di Călărași, distretto della Moldavia
Distretto di Călărași, distretto della Romania